Der Home Depot Center USTA Challenger 2009 war ein Tennisturnier, das vom 26. Januar bis 1. Februar 2009 in Carson, Kalifornien, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)